

Geografia
 Byrnes Mill – comune degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Missouri

Persone
 Adam Byrnes (1981) – rugbista a 15 australiano
 Andrew Byrnes (1983) – canottiere canadese
 Brittany Byrnes (1987) – attrice australiana
 Edd Byrnes, nome d'arte di Edward Breitenberger (1933-2020) – attore statunitense
 James Francis Byrnes (1882-1972) – politico e statistico statunitense
 Jim Byrnes (1948) – musicista e attore, con doppia cittadinanza statunitense e canadese
 Marty Byrnes (1956) – ex cestista statunitense
 Thomas F. Byrnes (1842-1910) – poliziotto statunitense
 Tommy Byrnes (1923-1981) – cestista statunitense